«Ипатинга» () — бразильский футбольный клуб из города Ипатинга, штат Минас-Жерайс. Был основан 21 мая 1998 года в Ипатинге, штат Минас-Жерайс. В 2013 году выступал под названием «Бетин» в одноимённом городе ().

История 
Клуб был основан 21 мая 1998 года бывшим футболистом «Крузейро» и «Атлетико Минейро» Итаиром Машадо. Клуб сенсационно превзошёл в финале чемпионата штата 2005 года «Крузейро» и стал чемпионом впервые в своей истории. В 2006 году «Ипатинга» вновь дошла до финала чемпионата штата, где «Крузейро» взял реванш, а также до полуфинала Кубка Бразилии. Также в 2006 году команда заняла третье место в Серии C Бразилии, что позволило команде выступить в 2007 году в Серии B. Но на этом «чудо» провинциальной команды не закончилось, так как по итогам сезона 2007 года «Ипатинга» финишировала на втором месте в Серии B, что позволило команде выйти в Серию А в 2008 году.

Однако это был потолок для команды — «Ипатинга» безнадёжно финишировала на последнем месте в Серии А и вернулась во второй эшелон бразильского футбола. Команда отметилась самой низкой посещаемостью домашних матчей в лиге — в среднем 3 602 человека за матч (при средних показателях Серии А в 16 708 зрителей). Падение продолжилось и в последующие годы.

В 2012 году, столкнувшись с финансовыми проблемами и потеряв поддержку населения Ипатинги, клуб решил переехать в Бетин, изменив своё название на Betim Esporte Clube. По итогам 2012 года команда вылетела из Серии B, заняв в ней только 19-е место.

В 2013 году «Бетин» занял довольно высокое шестое место в Серии C, остановившись на стадии ¼ финала турнира. Выход в полуфинал позволил бы «Бетину» вернуться в Серию B. При этом клуб подал в гражданский суд на Бразильскую конфедерацию футбола, которая лишила «Бетин» шести очков из-за долгов перед португальским «Насьоналом» за защитника Луизиньо. В сентябре Спортивный суд исключил «Бетин» из числа участников Серии C. Однако клуб подал иск в гражданский суд и КБФ до окончания разбирательства позволила сыграть «Бетину» в четвертьфинале турнира, в котором по сумме двух матчей команда уступила будущему победителю «Санта-Крузу» — 1:3. После того, как решение КБФ подтвердили в ФИФА, главная футбольная инстанция Бразилии подтвердила лишение «Бетина» шести очков в предварительной стадии Серии C 2013, а также исключил клуб из числа участников Серии C.

В конце 2013 года руководство клуба «Бетин» приняло решение возвратиться в город Ипатингу. Однако из-за юридических проблем клуб на некоторое время оставил официальное название «Бетин». В том числе это наименование фигурирует в нескольких подтверждениях КБФ по поводу исключения «Бетина» из Серии D. В апреле 2014 года стало известно, что «Бетин»/«Ипатинга» будет выступать в Серии D. Благодаря этому решению пятый с конца клуб в регулярном чемпионате Серии C 2013, КРАК, спасся от вылета в Серию D.

По итогам 2014 года «Ипатинга»/«Бетин» стала слабейшим клубом Серии D, набрав на групповом этапе 2 очка. Формально команда заняла 40-е место из 41 участников, однако это произошло лишь благодаря лишению «Виллы-Новы» 14 очков, у которой было в своей группе 4 очка.

В подавляющем числе бразильских источников клуб в 2014 году вновь стали называть «Ипатинга» (либо «Ипатинга/Бетин»), по фактическому расположению. 25 ноября 2014 года на официальной странице клуба в Facebook появилось сообщение на португальском языке: «Отличная новость, спортивный клуб „Бетин“ (Betim Esporte Clube) больше не существует, КБФ официально подтвердила возвращение названия Футбольный клуб „Ипатинга“ (Ipatinga Futebol Clube)».

Достижения 
 Чемпион штата Минас-Жерайс (1): 2005
 Вице-чемпион штата (2): 2002, 2006
 Полуфиналист Кубка Бразилии (1): 2006
 Вице-чемпион Бразилии в Серии B (1): 2007

Факты 

 «Ипатингу» часто называют «Крузейриньо» («Маленький Крузейро»), либо просто «Филиал Крузейро» из-за большого количества воспитанников этого гранда бразильского футбола (бывшие футболисты, либо молодёжь).
 Цвета клуба полностью повторяют цвета города Ипатинга.
 Талисманом «Ипатинги» является тигр.

Известные игроки 

  Алессандро Нунес
  Алешандре Луис Гуларт
  Валтер Миньоса
  Диего Жозе Клементино
  Жерсон Магран
  Марсело Маседо
  Уго Велозо

Примечания

Ссылки